Alepidea ordata är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Meyer. Alepidea ordata ingår i släktet Alepidea och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
ordata